«Особое мнение» — название фильмов: «Особое мнение» — советский фильм режиссёра Виктора Жилина, вышедший в 1967 году.
 «Особое мнение» () — американский фильм режиссёр Стивена Спилберга, вышедший в 2002 году.
 «Особое мнение» () — фантастический телевизионный сериал 2015 года на основе вселенной из  Филипа Дика.